Пессі́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 120 км на північний схід від Парижа, 115 км на південний схід від Ам'єна, 17 км на південь від Лана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Пессі на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Пессі на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ена